Ломбард-стрит — улица:

 Ломбард-стрит — в Лондоне.
 Ломбард-стрит — в Сан-Франциско.